Кровавая Мэри (Bloody Mary; Мария  Кровавая) — традиционное прозвание английской королевы Марии I. Прочие значения:

 «Кровавая Мэри» — коктейль на основе томатного сока.
 Кровавая Мэри — английская легенда, согласно которой если три раза произнести «Кровавая Мэри» перед зеркалом в тёмной комнате, то появится её призрак.
 «Городские легенды 3: Кровавая Мэри» — часть трилогии художественных фильмов о городских легендах, снятая режиссёром Мэри Ламберт в 2005 году.
 «Кровавая Мэри» — эпизод американского телесериала «Южный парк» 2005 года.
 Bloody Mary — песня американской певицы Lady Gaga с альбома Born This Way.